Straume est un village du Hordaland en Norvège situé sur l’île de .

Notes et références

Voir aussi 
 Færøyna
 

Ville en Norvège
Localité de Hordaland